Rádio Cultura é uma web-rádio brasileira sediada em Pelotas, cidades do estado do Rio Grande do Sul. Já operou por muitos anos no dial AM, na frequência 1320 kHz, e sua cobertura abrangia 39 municípios da Zona Sul gaúcha. Atualmente está fora do ar e opera apenas como uma web rádio. A rádio mantém afiliação com a Rádio Guaíba de Porto Alegre para a transmissão de jornadas esportivas da Dupla Grenal, além de gerar programação independente.

História 
A emissora foi fundada em 7 de setembro de 1933, por uma sociedade liderada por Atahualpa Gonçalves Dias, e que incluía também Cândido Monti e Martial José Dias. Sua primeira sede foi a loja comercial de Atahualpa, e posteriormente o Clube Comercial de Pelotas no Centro da cidade, onde também já havia funcionado a Rádio Pelotense, pioneira do município e até então única concorrente da Cultura. Atualmente, a emissora funciona em uma casa na Avenida Bento Gonçalves, também no Centro.

A Rádio Cultura foi a casa inicial de vários radialistas, dentre eles Manoel Barcelos, ex-membro da Rádio Nacional do Rio de Janeiro e ex-presidente da Associação Brasileira de Rádio (ABR). Sua programação se caracteriza pelo ecletismo, apostando forte na informação jornalística, com espaços de notícias, esportes, área rural e entrevistas, balcão de negócios e economia, mas também numa linha mais popular com a participação do ouvinte, destaques de utilidade pública, música e entretenimento.

Programas 
 A Hora do Campo
 Balcão de Negócios
 Bem Gaúcho
 Bola em Jogo
 Café Empreendedor
 Clássicos do Nativismo
 Cultura Agora
 Cultura e a Noite
 Cultura no Esporte
 Cultura Rural
 De Coxilha em Coxilha
 Espaço Aberto
 Gente da Terra
 Jornal da Cultura
 Jornal das 13
 Madrugadão Cultura
 Manhã Total
 Mário Antônio Especial
 Mateada
 Musical Cultura
 No Mundo da Música
 Panorama Geral
 Papo Reto
 Show da Tarde
 Vida em Movimento

Equipe

Membros atuais 
 Alexandre Martins
 Ariano Neves
 César Porto
 Cláudia Rodrigues
 Dílson Cardoso
 Endrio Chaves
 Jader Prestes
 Jane Knepper
 Jesus Ribeiro
 José Medina
 Leandro Knepper Rodrigues
 Mário Antônio
 Rui Jordão
 Sérgio Duarte

Membros antigos 
 Manoel Barcelos
 Túlio Lourenço

Ligações externas 
 
 
 
 

Cultura (Pelotas)
Estações de rádio fundadas em 1933